Flugunfall von Egelsbach bezeichnet den

 Flugunfall von Egelsbach (2003)
 Eisenbahnunfall von Egelsbach (2015)
 Flugunfall der Epic LT RA-2151G am 31. März 2019

Weitere Flugunfälle von Egelsbach sind unter Flugplatz Frankfurt-Egelsbach#Zwischenfälle gelistet.